Fred Ahern (né le  à Boston, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évoluait au poste d'ailier droit. .

Biographie 
Il devient professionnel en 1974 avec les Golden Seals de la Californie dans la ligue nationale de hockey.
Le , il est échangé aux Rockies du Colorado par les Barons de Cleveland avec Ralph Klassen en retour de Chuck Arnason et de Rick Jodzio.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|1968-1969 || Boston Tech || USHS-MA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1969-1970 || Boston Tech || USHS-MA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Bowdoin College || NCAA III ||21 ||14 ||12 ||26 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1971-1972 || Bowdoin College || NCAA III ||15 ||7 ||14 ||21 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1972-1973 || Bowdoin College || NCAA III ||21 ||13 ||21 ||34 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Bowdoin College || NCAA III ||21 ||18 ||20 ||38 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH ||64 ||26 ||26 ||52 ||101 ||9 ||5 ||3 ||8 ||11
|-	 	 	 	 	 	 	 
|1974-1975 || Golden Seals de la Californie || LNH ||3 ||2 ||1 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH ||30 ||12 ||14 ||26 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Golden Seals de la Californie || LNH ||44 ||17 ||8 ||25 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || Barons de Cleveland || LNH ||25 ||4 ||4 ||8 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || Barons de Cleveland || LNH ||36 ||3 ||4 ||7 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-	 
|-
|1977-1978 || Rockies du Colorado || LNH ||38 ||5 ||13 ||18 ||19 ||2 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1978-1979 || Dusters de Binghamton || LAH ||75 ||25 ||32 ||57 ||56 ||5 ||1 ||4 ||5 ||4
|-
|1979-1980 || Red Wings de l'Adirondack || LAH ||38 ||4 ||6 ||10 ||34 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|1979-1980 || Stars d'Oklahoma City || LCH ||25 ||4 ||9 ||13 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1980-1981 || Clippers de Baltimore || EHL ||38 ||9 ||27 ||36 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1981-1982 || Buccaneers de Cape Cod || ACHL ||38 ||9 ||27 ||36 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

| 146 || 31 || 30 || 61 || 130 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2

Au niveau international 

| 1976 ||align="left"|  ||align="left"| Coupe Canada || 5 || 2 || 0 || 2 || 0 ||align="left"|  place
|-

Notes et références 

Naissance en février 1952
Naissance à Boston
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Dusters de Binghamton
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Rockies du Colorado (LNH)
Joueur des Barons de Cleveland (LNH)
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Stars d'Oklahoma City
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Étudiant du Bowdoin College